Tenextepec kan syfta på två orter i den mexikanska delstaten Puebla:

 Tenextepec, Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
 Tenextepec, Chignautla, Puebla,